Os jogos entre o Clube Náutico Marcílio Dias e o Clube Atlético Metropolitano são um clássico do futebol catarinense reconhecidamente como um dos grandes clássicos regionais de Santa Catarina. A rivalidade começou desde 2004 quando os dois clubes se enfrentaram no Campeonato Catarinense da Série B daquele ano. 

O Marcílio Dias é um time centenário com vários títulos em sua história incluindo um Campeonato Catarinense da Série A de 1963. Já o Metropolitano é conhecido por seus vários anos de Série A do Campeonato Catarinense e de Série D do Campeonato Brasileiro. O clássico foi marcado no ano de 2018 pelo disputa da final do Campeonato Catarinense - Série B, tendo o Metropolitano como campeão.

Estatísticas

Jogos

Títulos 
 Quadro comparativo

Participações 
 Quadro comparativo

Ranking CBF 

Clássicos do futebol de Santa Catarina
Clube Náutico Marcílio Dias
Clube Atlético Metropolitano